Джойс Кэ́рол О́утс (, род. 16 июня 1938) — американская писательница, прозаик, поэтесса, драматург, критик. 

Свою первую книгу выпустила в 1963 и с тех пор опубликовала более пятидесяти романов, большое количество рассказов, стихов и документальной прозы. За роман «Их жизни» (Them, 1969) получила Национальную книжную премию, а романы «Чёрная вода» (Black Water, 1992), What I Lived For (1994) и «Блондинка» (Blonde, 2000) были номинированы на Пулитцеровскую. Заслужив репутацию плодовитого автора, она была одним из ведущих американских романистов с 60-х годов. Также писала под псевдонимами Розамунд Смит и Лорен Келли.

Биография

Ранние годы и образование 
Оутс родилась в Локпорте, штат Нью-Йорк. Родители — домохозяйка Каролина Оутс и Фредерик Оутс, проектировщик инструментов. Её семья исповедовала католицизм, но в настоящее время она стала атеисткой. Оутс росла в фермерском сообществе рабочего класса Миллерспорта, Нью-Йорк, и описывала родных как «счастливую, сплоченную и ничем не примечательную для нашего времени, места и экономического положения семью». Её бабушка по отцу, Бланш Вудсайд, жила с ними и была «очень дружна» с Джойс. После её смерти Джойс узнала, что отец Бланш покончил с собой, и впоследствии она скрывала своё еврейское происхождение; со временем Джойс описала жизнь бабушки в романе The Gravedigger’s Daughter (2007). В 1943 родился её брат Джуниор, а в 1956 сестра Линн Энн, страдающая тяжёлым аутизмом.

На начальном этапе образования Оутс посещала ту же «школу с одним помещением», куда ходила её мать в детстве. Она рано заинтересовалась чтением и вспоминает «Алису в Стране Чудес» Льюиса Кэрролла, подарок Бланш, как «великое сокровище детства и сильнейшее влияние литературы на мою жизнь. Это была любовь с первого взгляда!» В раннем подростковом возрасте Джойс жадно читала Уильяма Фолкнера, Фёдора Достоевского, Генри Дэвида Торо, Эрнеста Хемингуэя, Шарлотту и Эмили Бронте, чьё «воздействие до сих пор очень сильно». Оутс начала писать в 14 лет, когда Бланш подарила ей печатную машинку. Позже Оутс переводилась в другие загородные школы и в 1956 окончила среднее образование в Вильямсвилльской Южной Высшей Школе, где писала для школьной газетой. Она была первой в своей семье, кто окончил высшую школу.

Оутс выиграла стипендию на учёбу в Сиракузском университете, где вступила в организацию «Фи Мю». Она нашла Сиракузы «очень волнующим местом, академически и интеллектуально» и попыталась «писать роман за романом и выбрасывать, когда заканчивала». Только в это время писательница знакомится с романами Дэвида Лоуренса, Фланнери О’Коннор, Томаса Манна и Франца Кафки и тем не менее отмечает, что их произведения также повлияли на её творчество. В возрасте девятнадцати лет она победила в конкурсе «Лучший рассказ колледжа», спонсированном журналом «Мадемуазель». Оутс окончила Сиракузский университет в 1960 и получила магистерскую степень в Висконсинском университете в Мадисоне в 1961.

Эвелин Шрифт, президент издательского дома Vanguard Press, познакомилась с Оутс вскоре после этого. «Она была не испорчена школой, и я думаю, что она была гениальна», — говорила Шрифт. Первая книга Оутс, сборник рассказов «Уходя на север»(By the North Gate), была издана Vanguard Press в 1963.

Литературная деятельность 
Когда Оутс было 26, Vanguard Press опубликовал её первый роман «Ошеломительное падение» (With Shuddering Fall, 1964). В 1966 увидел свет Where Are You Going, Where Have You Been? — рассказ, посвящённый Бобу Дилану, написанный после прослушивания его песни It’s All Over Now, Baby Blue, по мотивам истории американского серийного убийцы Чарльза Шмида, известного также как «Тусонский крысолов». Рассказ неоднократно включался в антологии, в 1985 по нему был снят фильм «Приятный разговор» (Smooth Talk) с Лорой Дерн в главной роли. В 2008 Оутс говорила, что, несмотря на большое количество опубликованных работ, она наиболее известна как автор Where Are You Going, Where Have You Been?

Другой известный рассказ, In a Region of Ice (1967), инсценирует увлечение протестом против мира образованности и благоразумия, установленного поколением родителей, депрессию и в конечном счёте убийство и самоубийство молодого талантливого американского студента-еврея. Как и во множестве других из её работ, на написание этого рассказа вдохновил случай из реальной жизни, Оутс была знакома с прототипом главного героя. Она возвращается к этой теме в одноимённом рассказе из сборника Last Days (1985).

Роман Оутс «Их жизни» (1969) в 1970 получил Национальную книжную премию; действие происходит в Детройте между 1930-ми и 1960-ми годами, в чёрном гетто, где процветает преступность, наркотики и расово-классовые столкновения. Некоторые ключевые персонажи и события также списаны с реальных людей, которых Оутс знала пока жила в этом городе. Начиная с этого времени она писала в среднем по две книги в год, по большей части романы. Чаще всего её интересовали деревенская бедность, сексуальное насилие, классовые противоречия, жажда власти, женские детство и юность и иногда сверхъестественное. Насилие постоянно присутствует в её работах, что побудило Оутс написать эссе в ответ на вопрос «Почему Ваши произведения так жестоки?». В 1990 она анализирует свой роман Because It Is Bitter, and Because It Is My Heart (1990), который также затрагивает тему расовых противоречий, и говорит, что период его написания был «таким напряжённым, что казался наэлектризованным». 
Озабоченность Оутс жестокостью и другими традиционно мужскими вопросами снискала ей уважение таких писателей-мужчин, как Норман Мейлер.

Оутс — поклонница поэтессы и писательницы Сильвии Плат, и говорит о её единственном романе «Под стеклянным колпаком» как о «почти совершенном произведении искусства», но хотя Оутс часто сравнивали с Плат, она не признает платовской романтизации суицида, и среди героев Сильвии Джойс более привлекают стойкие, сильные мужчины и женщины, продолжающие жить.

В начале 1980-х Оутс начала писать рассказы в жанре готики и ужасов: в период погружения в эти стили она говорила, что была под «влиянием Кафки» и чувствовала «писательское родство» с Джеймсом Джойсом.

В 1996 выходит книга Оутс «Семья Малвэйни» (We Were the Mulvaneys), роман о разложении американской семьи, ставший бестселлером после того, как был выбран Книжным Клубом Опры в 2001. В 1990-х и начале 2000-х Оутс написала несколько книг, в основном мистические романы и детективы, под псевдонимами Розамунд Смит и Лорен Келли.

В течение более чем двадцати пяти лет об Оутс говорили как о «фаворите» среди номинантов на Нобелевскую премию по литературе. Среди написанного в Сиракузском университете семнадцать её ненапечатанных рассказов и четыре неоконченных романа. Сама Оутс сказала, что большая часть её ранних неопубликованных работ была «с лёгкостью выброшена».

В одной из рецензий на сборник рассказов «Круговорот любви» («The Wheel of Love»), выпущенный в 1970, говорится, что «талант автора заслуживает внимания», однако в настоящее время «далёк от мировой величины».

Преподавание 
Оутс в течение года преподавала в Бомонте, Техас, до переезда в Детройт в 1962, когда она начинает работать в Детройтском университете. По причине войны во Вьетнаме, расовых волнений в Детройте, она принимает предложение и переезжает вместе с мужем в Канаду, чтобы преподавать в Уинсорском университете. С 1978 преподает в Принстонском университете.

В 1995 вводный писательский курс Оутс проходит принстонский студент Джонатан Сафран Фоер. Оутс, заинтересовавшаяся его произведениями, говорила, что он обладает «самым важным для писателя качеством — энергией». Позже Фоер вспоминал, что «она была первой, кто дал мне понять, что мне нужно попытаться писать в любом серьёзном жанре. После этого моя жизнь действительно изменилась». Оутс консультировала Фоэра при написании им выпускной диссертации, а также ранней версии его романа «Полная иллюминация», опубликованного в 1999 и получившего одобрение широкой публики.

Личная жизнь 
Во время учёбы в Висконсинском университете в Мадисоне Оутс познакомилась с Рэймондом Дж. Смитом, с которым вместе училась, в 1961 они поженились. Смит стал профессором литературы XVIII века, а позже редактором и издателем. В 1974 м, когда Оутс служила помощником редактора, пара совместно создала литературный журнал «Ontario Review». В 1980 Оутс и Смит основали независимый издательский дом «Ontario Review Books». В 2004 Оутс Описывает их со Смитом союз как «брак родственных умов — мы оба, мой муж и я, интересуемся литературой, читаем одни и те же книги; как только он прочитает книгу, её читаю я — мы меняемся книгами и обсуждаем прочитанное за едой […], мы очень сплоченная и творческая пара». Смит умер от осложнений после пневмонии 18 февраля 2008 года. В апреле 2008 в одном интервью Оутс писала: «После неожиданной смерти мужа у меня стало гораздо меньше энергии[…] Моя семья — моя любовь к мужу — была для меня самым дорогим в жизни, дороже писательства. По сравнению со смертью мужа литературная деятельность сейчас меня почти не интересует». В начале 2009 Оутс вышла за Чарльза Гросса, профессора Отделения психологии и Института неврологии в Принстоне, который ранее был женат дважды. Они познакомились на званом обеде в доме Оутс через полгода после смерти Смита.

Оутс увлекается бегом и говорит, что «в воображении писатель-бегун проносится по просторам и городам своих произведений, как призрак в реальном окружении». Во время бега она представляет сцены из своих романов и решает конструктивные проблемы уже написанных черновиков; писательница сформулировала идею романа You Must Remember This (1987), когда «подняла глаза и увидела руины железнодорожного моста», который напомнил ей «мистический северный Нью-Йорк в нужном месте». В 1973 Оутс начала вести подробный дневник своей личной и литературной жизни, который со временем разросся до «более 4000 страниц печатного текста через один интервал». В 2008 Оутс «отошла от ведения официального дневника» и вместо этого сохраняет копии электронных писем. Оутс является членом совета попечителей Фонда памяти Джона Саймона Гуггенхайма.

Второй муж Оутс, Чарльз Гросс, умер в 2019 году в возрасте 83 лет.

Творчество 
Оутс пишет от руки, не используя стенографию, работая с «8 утра до часу каждый день, потом снова два или три часа вечером». Творческая плодовитость стала одним из её самых известных характерных черт. Газета The New York Times в 1989 назвала имя Оутс «синонимом продуктивности», а в 2004 The Guardian отметила, что «почти каждая рецензия на книгу Оутс начинается со списка [её опубликованных произведений]». В журнальной статье, написанной в 1970-е, Оутс пишет, саркастически обращаясь к своим критикам: «Так много книг! Так много! Очевидно, карьера Джойс Кэрол Оутс достигла высшей точки, если судить по количеству публикаций; столько названий, и ей бы лучше… что?.. оставить все надежды на „репутацию“?[…] Но я работаю упорно и долго, и, пока бегут часы, я, кажется, делаю больше, чем ожидала; больше, несомненно, чем позволено „серьёзному“ автору. У меня в запасе ещё много историй[…]». В журнале The New York Review of Books в 2007 Майкл Дирда намекает, что пренебрежительная критика в адрес писательницы «проистекает из страха рецензента: как кто-то может судить о новой книге Оутс, если не знаком с большинством предыдущих произведений? С чего он должен начинать?».

Несколько изданий напечатали списки наилучших, по их мнению, книг Оутс с целью помочь читателям разобраться в пугающем списке её произведений. В 2003 в статье «Джойс Кэрол Оутс для чайников» газета The Rocky Mountain News советует начинать с её ранних рассказов и таких романов, как A Garden of Earthly Delights (1967), them (1969), Wonderland (1971), Black Water (1992), and Blonde (2000). В список рекомендаций The Times 2006 года вошли them, On Boxing (1987), Black Water, and High Lonesome: New & Selected Stories — произведения, написанные в 1966—2006 годы, — как «Избранное Джойс Кэрол Оутс». Entertainment Weekly в 2007 выделяет таких «фаворитов», как Wonderland, Black Water, Blonde, I’ll Take You There (2002), and The Falls (2004). В 2003 Оутс сама говорила, что думает, что запомнится, и ей бы очень хотелось, чтобы впервые взявшие её книгу читатели прочитали them and Blonde, однако добавляет, что «могла бы запросто изменить количество названий».

Библиография 
 1963 — сборник рассказов «Уходя на север» ()
 1964 — роман «Ошеломительное падение» ()
 1966 — сборник рассказов «Стремительный поток» ()
 1967 — роман «Сад радостей земных» ()
 1969 — роман «Их жизни» ()
 1971 — роман «Страна чудес» ()
 1974 — сборник рассказов «Богиня и другие женщины» ()
 1980 — роман «Бельфлер» ()
 1982 — роман «Любовная история в Бладсмуре» ()
 1984 — роман «Тайны Уинтерторна» ()
 1986 — роман «Мария: жизнеописание» ()
 1987 — роман «Жизнь близнецов» () (под псевдонимом Розамонд Смит)
 1990 — роман «Потому что это горько, и потому что это мое сердце» ()
 1992 — роман «Чёрная вода» ()
 1998 — сборник рассказов «Коллекционер сердец» ()
 1998 — роман «Исповедь моего сердца» ()
 2000 — роман «Блондинка» ()
 2007 — роман «Дочь могилокопателя» ()

Награды 
 1970 — Национальная книжная премия США за роман «Их жизни»
 2010 — Национальная гуманитарная медаль США
 2020 — Международная премия Чино дель Дука

Член Американского философского общества (2016).

Издание в России 
 Делай со мной что захочешь. — М. Худож. лит., 1983. — 630 с., 50 000 экз.
 Ангел света. Рассказы. — М., Радуга, 1987. — 736 с.
 Сад радостей земных. — М.: Пресса, 1993. — 560 с., 200 000 экз.
 Ангел света. — М., АСТ, 2002. — 496 с.
 Исповедь моего сердца. Роман — М., АСТ, 2003. — 541 с.
 Коллекционер Сердец. — М., АСТ, 2004, 448 с.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Оутс Дж. К. Залицяння, липень 1953  

Выпускники Сиракьюсского университета
Преподаватели Университета милосердия Детройта
Писатели США
Лауреаты премии Фемина
Писательницы США
Члены Американского философского общества
Члены Американской академии искусств и литературы
Лауреаты премии О. Генри
Почётные доктора Брандейского университета
Почётные доктора Пенсильванского университета
Почётные доктора Ратгерского университета
Почётные доктора Северо-Западного университета